Аламо () — город в Мексике, входит в штат Веракрус. Административный центр муниципалитета Аламо-Темапаче. Население — 35 678 человек.

История 
Местным центром считался Темапаче, населённый пункт с доколониальной историей. К началу XX века он пришёл в упадок и был сожжён во время Мексиканской революции. С 1927 года центром муниципалитета стал Аламо, в 1973 году он получил статус города.

Население 
Численность населения в 2010 году — 25 159.

Традиции

Литература 
 Arcos Chigo, Julieta (Coordinadora). «Álamo, centenario de un pueblo Huasteco». Editado por el Gobierno Municipal de Álamo Temapache, Ver. México, 2006.
 Clemente Pazarán, Leonel. «Álamo y su entorno Huasteco». Editado por el Gobierno Municipal de Álamo Temapache, Ver. México, 2006.
 Solano Licona, Felipe. «Monografía histórica de Álamo Veracruz». Editado por el Ayuntamiento de Álamo Temapache, Ver. México, 2006.
 Robledo Reyna Rodolfo «Historia de Álamo», los habitantes que lo fundaron, sus descendientes y las nuevas generaciones 1998.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Примечания 

Города Веракруса